Naselja u Srbiji:
 Trbušnica (Lazarevac, Srbija), naselje u sastavu općine Lazarevac
 Trbušnica (Loznica, Srbija), naselje u sastavu općine Loznica